Agathe Backer-Grøndahl (1847-1907) – pianista e compositore norvegese
 Augustin de Backer (1809-1873) – bibliografo belga
 Bert De Backer (1984) – ciclista su strada belga
 Brad Backer – giocatore di rugby australiano
 Brian Backer (1956) – attore statunitense
 Cornelis Backer (1798-1864) – politico olandese
 Harriet Backer (1845-1932) – pittrice norvegese
 Jacob de Backer (c. 1555–c. 1585) – pittore fiammingo
 Jacob Adriaensz Backer (1609-1651) – pittore olandese
 Jannis Bäcker (1985) – bobbista tedesco
 Jean De Backer – pallanuotista belga
 Lars Backer (1892-1930) – architetto norvegese
 P. A. Backer (1940-1993) – regista cinematografico malese
 Philippe De Backer (1978) – politico belga
 Wouter Wally De Backer, noto con lo pseudonimo di Gotye (1980) – musicista e cantautore belga naturalizzato australiano